

Architettura 
 Santuario di Yoshida – santuario shintoista di Kyoto

Astronomia 
 3950 Yoshida – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Yoshida – cittadina del distretto di Kitauwa, in Giappone
 Yoshida – cittadina della prefettura di Hiroshima, in Giappone
 Yoshida – cittadina del distretto di Kagoshima, in Giappone
 Yoshida villaggio del distretto di Nakauonuma, in Giappone
 Yoshida – cittadina del distretto di Nishikanbara, in Giappone
 Yoshida – cittadina del distretto di Chichibu, in Giappone
 Yoshida – villaggio del distretto di Iishi, in Giappone
 Yoshida – cittadina della prefettura di Shizuoka, in Giappone
 Distretto di Yoshida – distretto della prefettura di Fukui, in Giappone

Onomastica 
 Yoshida − nome proprio di persona maschile giapponese

Persone

Personaggi immaginari 
 Masami Yoshida – personaggio de Lo straordinario mondo di Gumball
 Toranosuke Yoshida – personaggio di Persona 5

Pagine correlate 
 Akira Yoshida
 Castello di Yoshida
 Hiroshi Yoshida
 Mayumi Yoshida
 Yoshio Yoshida